Mézin, een gemeente in het Franse departement Lot-et-Garonne
 Mezin (Oekraïne), een archeologische vindplaats in Oekraïne